Коши (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Коши, Лайза (род. 1996) — американская актриса, видеоблогер и юмористка.
 Коши, Огюстен Луи (1789—1857) — французский математик и механик.
 Коши, Паскаль (род. 1961) — французский историк, первый директор Французского университетского колледжа.

Топонимы 
 Коши — небольшой ударный кратер в восточной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.
 Коши- провинция в Непале.